Дыренков:

 Дыренков, Николай Иванович (1898—1937) — советский конструктор бронетехники.
 Дыренков, Станислав Алексеевич (1937—1987) — специалист в области лесоведения, лесоводства, ботаники и экологии; доктор биологических наук, профессор.

См. также 
 Дыренкова